«I’d Do Anything» — второй сингл канадской рок-группы Simple Plan с дебютного альбома No Pads, No Helmets… Just Balls. Сингл вышел 8 октября 2002 года. На записи можно услышать вокал Марка Хоппуса из групп Blink-182 и +44. Песня «I’d Do Anything» прозвучала в фильме «Цыпочка».

Видеоклип 
В клипе показано, как куча подростков пытается попасть на концерт группы, время от времени показывается Пьер Бувье, который поёт неподалёку от тех самых подростков. Марк Хоппус также появился в клипе.

Список композиций 
 «I’d Do Anything (Album Version)»
 «I’m Just a Kid (Single Version)»
 «Grow Up»
 «My Christmas List»
 «I’m Just a Kid (Enhanced Video)»

Чарты

Примечания

Ссылки 
 
 Текст песни на MetroLyrics

Синглы Simple Plan
Синглы 2001 года
Песни 2001 года
Панк-рок-песни